Henrion ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Henrion (um 1580; um 1632), französischer Mathematiker
 Henri Kay Henrion (1914–1990), britischer Grafiker deutscher Herkunft
 Jonathan Henrion (* 1982), belgischer Radrennfahrer
 Ludivine Henrion (* 1984), belgische Radrennfahrerin
 Richard Henrion (1854–1940), deutscher Komponist und Militärkapellmeister